Eucrate –  militare e politico ateniese
Eucrate – genere di crostacei della famiglia Euryplacidae
Eucrate, l'apprendista stregone – racconto della letteratura antica egizia.